I-17 — автомагистраль в США.
 I-17 — японская подводная лодка.
 VEF I-17 — латвийский учебно-тренировочный самолёт.